
Herby i godła państw – uszeregowane w porządku alfabetycznym:

 Spis treści: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z
 Państwa nieuznawane
 Zobacz też
 Linki zewnętrzne

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Państwa nieuznawane

Zobacz też 

 Herby i godła terytoriów zależnych
 Flagi państw świata
 Flagi terytoriów zależnych

Przypisy 

 
Państwa świata
Listy